John Hare kan syfta på:

* John Hare (1844–1921), brittisk skådespelare
 John Hare, 1:e viscount Blakenham (1911–1982), brittisk konservativ politiker
 John E. Hare (född 1949), brittisk filosof